Die folgende Liste enthält die Taifune der Pazifischen Taifunsaison 2021.

Liste

Einzelnachweise 

T2021
 T2021